Horvátország
Rupa falu  Matulji községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Montenegró
Stanjevića Rupa falu Podgorica községben

 Szlovénia
Rupa falu Kranj községben, Gorenjska régióban